Dessalines kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement de Dessalines, arrondissement, Artibonite, 
 Dessalines (kommun), Artibonite, 
 Dessalines (ort), Artibonite,